Die XXII Copa Claro Colsanitas 2014 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 7. bis zum 13. April 2014 statt. Zeitgleich fanden in Katowice auf Hartplatz die BNP Paribas Katowice Open 2014 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Janković, im Doppel war es die Paarung Tímea Babos und Mandy Minella.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die XXII Copa Claro Colsanitas 2014 fand vom 5. bis zum 7. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
WTA Bogotá